PCMA steht für:
 Paired Carrier Multiple Access, Satelliten-Verbindungstechnologie
 Pharmaceutical Care Management Association, US-amerikanische Handelsvereinigung für Pharmaziemanagement
 Plastic Components and Modules Automotive, italienischer Kunststoffteile-Hersteller, Tochtergesellschaft von Fiat Chrysler Automobiles
 Professional Convention Management Association, internationale Berufsvereinigung für Veranstaltungsmanagement
 Pulse Code Modulation A-law nach Standard G.711 der ITU-T

Abkürzung